Батов — російське прізвище. Жіноча форма — Батова.

Відомі носії 
 Батов Володимир Васильович — радянський військовий діяч, Герой Радянського Союзу.
 Батов Павло Іванович — радянський військовий діяч, двічі Герой Радянського Союзу, генерал армії.
 Батов Іван Андрійович — російський майстер музичних інструментів.

Див. також 
 Вулиця Батова